Palágyi Lajos Silberstein Lázár (1866–1933) költő 
 Palágyi Lajos (1876–1932) színész
 Palágyi Lajos újságíró